Triunghiul este o figură geometrică cu trei laturi.

Triunghi se mai poate referi la:

Anatomie
 Triunghiul omotricipital
 Triunghiul birondohumerotricipital

Astronomie
Triunghiul (constelație)
Triunghiul Austral (constelație)
Triunghiul de Vară, un asterism astronomic din emisfera nordică cerească
Triunghiul de Iarnă, un asterism astronomic
Galaxia Triunghiului

Matematică și inginerie
 Triunghiul lui Brocard, triunghi cu vârfurile în punctele Brocard.
 Triunghiul lui Pascal, aranjament al coeficienților binomiali.
 Triunghi Schwarz, procedeu de pavare a sferei.
 Triunghiul Sierpinski, fractal în formă de triunghi echilateral.

 Triunghi hiperbolic, triunghi din geometrie hiperbolică.
 Triunghi sferic, triunghi din geometrie sferică.

 Tipuri de triunghiuri
 Triunghi ascuțitunghic, triunghi cu toate unghiurile ascuțite.
 Triunghi de aur, triunghi cu raportul laturilor egal cu secțiunea de aur.
 Triunghi dreptunghic, triunghi cu un unghi drept.
 Triunghi echilateral, triunghi cu toate laturile egale.
 Triunghi isoscel, triunghi cu două laturi egale.
 Triunghi oarecare, orice triunghi, fără a fi impusă vreo proprietate particulară.
 Triunghi obtuzunghic, triunghi cu un unghi obtuz.
 Triunghi ortic, triunghiul determinat de picioarele înălțimilor unui triunghi oarecare.
 Triunghi scalen, triunghi cu toate laturile inegale. 

 Inegalitatea triunghiului, condiție de existență a unui triunghi.
 Număr triunghiular, număr figurativ în care punctele sunt aranjate uniform într-un triunghi echilateral.
 Număr centrat triunghiular, număr figurativ în care punctele sunt dispuse în straturi triunghiulare.
 Undă triunghiulară, undă cu flancurile drepte.

Locuri
 Triunghiul Bermudelor, o regiune cu fenomene paranormale din Oceanul Atlantic
 Triunghiul morții (Marea Neagră), o regiune cu fenomene paranormale din Marea Neagră
 Triunghiul (Israel), o concentrație de orașe arabe în Israel
 Triunghiul de Aur, o regiune care se află în zona de graniță dintre Laos, Thailanda și Myanmar, în Asia de Sud Est

Muzică
 Triunghi (instrument), sau Trianglu

Film și televiziune
 Triunghiul morții (film), un film românesc din anul 1999, regizat de Sergiu Nicolaescu
 Triunghiul iubirii (titlu original „Choti Bahu - Sinduur Bin Suhagan”), un serial indian produs de Zee TV

Jocuri și sport
 Ofensivă triunghiulară, o strategie în baschet
 Triunghi, echipament din biliard

Alte utilizări
 Triunghiul roz, semn folosit de naziști, în timpul Holocaustului, pentru identificarea prizonierilor din lagăre care au fost trimiși acolo pentru homosexualitate
 Triunghiul Kanizsa
 Triunghiul Pipeclay

Vezi și

 Triangle (dezambiguizare)
 Delta (literă), o literă din alfabetul grec, în formă de triunghi